Glycinde är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av F. Müller 1858. Glycinde ingår i familjen Goniadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Glycinde